La palabra Crótalo se refiere a:

Una subfamilia de serpientes venenosas también conocidas como víboras de foseta (Crotalinae). Incluye, entre otras, las serpientes de cascabel, puntas de lanza, cascabelas muda.
Una variedad de castañuela hecha de madera o metal:  crótalos o chinchines.